Пругло Дмитро Миколайович (1990—2019) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пругло Олег Євгенович (* 1964) — виконувач обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації (2014 рік і з 14 червня 2019).